41 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego – jeden ze związków operacyjno-taktycznych  Imperium Rosyjskiego w czasie I wojny światowej. Rozformowany na początku 1918 r. 

Korpus wchodził w skład armii:
 9 Armii (18.10.1915 - 1.08.1916)
 7 Armii (1.09.1916 - grudzień 1917)

Dowódcy Korpusu:
 gen. lejtnant A. M. Kaledin (czerwiec - lipiec 1915)
 gen. lejtnant L. N. Bielkowicz (lipiec 1915 - kwiecień 1917)
 gen. kawalerii M. E. Mielgunow (maj - sierpień 1917)
 gen. lejtnant R. F. Rozanow (od sierpnia 1917)

Bibliografia 
 A. K. Zalesskij I mirowaja wojna. Prawitieli i wojennaczalniki. wyd. WECZE Moskwa 2000.

Armia Imperium Rosyjskiego